Ласе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Сент-Круа-Вольвестр. Округ коммуны — Сен-Жирон.

Код INSEE коммуны — 09158.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 191 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 106 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 74 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 74 активных работали 67 человек (37 мужчин и 30 женщин), безработных было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 32 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Арьеж